Селище міського типу:
 Куликівка — Чернігівська область, Куликівський район
Села:
 Куликівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Куликівка — Луганська область, Сватівський район
 Куликівка — Черкаська область, Черкаський район
 Куликівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Куликівка — Чернігівська область, Чернігівський район
Селище:
 Куликівка — Чернігівська область, Ічнянський район
Річка:
 Куликівка — річка в Житомирській області

Зупинний пункт:
 Куликівка — зупинний пункт (до 2012 року — роз'їзд) Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Шевченкове (Решетилівський район) (до 1939 року Куликівка)